David Moberg Karlsson (1994), Zweeds voetballer
 Frida Karlsson (1999), Zweeds langlaufster
 Kent Karlsson (1945), Zweeds beeldhouwer
 Kettil Karlsson (1433-1465), Zweeds geestelijke en regent
 Lars Karlsson (1955), Zweeds schaker
 Louise Karlsson (1974), Zweeds zwemster 
 Pernilla Karlsson (1990), Fins zangeres
 Peter Karlsson (1969), Zweeds tafeltennisser
 Robert Karlsson (1969), Zweeds golfer
 Robert Karlsson (1988), Zweeds golfer
 Karlsson van het dak (boek), kinderboek van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren
 Karlsson van het dak (film), de boekverfilming uit 1974

Zie ook 
 Carlsson (doorverwijspagina)
 Carlson (doorverwijspagina)
 Carlsen (doorverwijspagina)